

Persone 
 Luca Moretti (1960 circa) – pilota automobilistico italiano
 Luca Moretti (1962) – pallavolista e allenatore di pallavolo italiano
 Luca Moretti (1980) – sciatore italiano